Mahasz (от  — Ассоциация венгерских звукозаписывающих компаний) — венгерская музыкальная ассоциация, основанная в 1992 году. Mahasz отвечает за организацию вручения музыкальной премии , составление национальных музыкальных хит-парадов и сертификацию музыкальных релизов.

Сертификация

Альбомы

Синглы

Музыкальные DVD

Ссылки 
 Mahasz 

Организации по охране авторского и смежных прав
Хит-парады
Ассоциации музыкальной индустрии